Кирпичов Віктор Львович (1845—1913) — заслужений професор, механік, інженер і педагог, організатор вищої технічної освіти та відомий громадський діяч.
 Кирпичов Лев Нилович (1876—1928) — генерал-майор, герой Першої світової війни, військовий діяч Української держави гетьмана П. Скоропадського.